Краснотал — посёлок в Карталинском районе Челябинской области. Входит в состав Анненского сельского поселения.

География 
Через посёлок протекает река Караталы-Аят. Ближайший населённый пункт: посёлок Родники. Расстояние до районного центра Карталы — 16 километров.

История 
Поселок основан примерно 1954 при 6-м отделении совхоза «Полтавский».

Официально поселок зарегистрирован в 1963, название происходит от кустарник ивы остролистной — Краснотала.

В 1957 на его территории разместилось 6-е отделение совхоза «Карталинский»".

Инфраструктура 
 Фельдшерский-акушерский пункт
 начальная школа
 Клуб
 хозяйство «Циркон»

Население

Улицы 
 Улицы поселка Краснотала
 Заречная улица
 Молодёжная улица
 Центральная улица
 Школьная улица
 Школьный переулок
 Новая улица

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации муниципального образования Аненского сельского поселения

Примечания 

Населённые пункты Карталинского района